Петропавловское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Петропавловское — прежнее название села Чарын в Уйгурском районе Алматинской области.

Россия 
 Петропавловское — село в Петропавловском районе Алтайского края.
 Петропавловское — село в Киренском районе Иркутской области.
 Петропавловское — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Петропавловское — село в Катайском районе Курганской области.
 Петропавловское — деревня в Рузском районе Московской области.
 Петропавловское — село в Анивском районе Сахалинской области.
 Петропавловское — село в Арзгирском районе Ставропольского края.
 Петропавловское — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Петропавловское — село в Венёвском районе Тульской области.
 Петропавловское — село в Некрасовском районе Ярославской области.
Петропавловское — до 1931 г. название села Чарозеро Кирилловского района Вологодской области.

Украина 
 Петропавловское — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Петропавловское (до 2016 г. — Петровское) — село в Бориспольском районе Киевской области.
 Петропавловское — село в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Петропавловское — село в Первомайском районе Харьковской области, ликвидировано в ? году.

См. также 
 Петропавловское озеро
 
 
 Петропавловская
 Петропавловский